Prà ima više značenja:
 Prà, Cuneo
 Prà, Padova
 Prà, Verona